Ophioglycera är ett släkte av ringmaskar. Ophioglycera ingår i familjen Goniadidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Ophioglycera